Рябково — деревня в составе Горевского сельсовета Уренского района Нижегородской области. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра — города Нижнего Новгорода — составляет 220 км, до районного центра — города Урень — 20 км. Абсолютная высота — 132 метра над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
Поселение возникло из переселенцев с территории современного Ковернинского района, возникло на оголённых площадях выжженых лесными пожарами 1839, 1841 годов. 
Указом ПВС РСФСР от 16 августа 1940 года деревня Холуи переименована в деревню Рябково.

Население 
По итогам Всероссийской переписи, как 2002, так и 2010 года в деревне отсутствовало постоянное население.

Примечания

Литература 
  

Населённые пункты Уренского района